Siegismund ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Siegismund (* 1975), deutscher Moderator, Redakteur und Gelegenheitsschauspieler
 Justus Siegismund (1851–1876), deutscher Altphilologe
 Karl Siegismund (1861–1932), deutscher Verlagsbuchhändler, 1910–1916 Erster Vorsteher des Börsenvereins der deutschen Buchhändler 

Siehe auch:
 Siegesmund
 Sigismund